Highscore steht für: 

 Highscore-Tabelle, eine Tabelle, in der die besten Spieler nach ihrer in einer Spielpartie erreichten Höchstpunktzahl (Highscore) absteigend sortiert dargestellt werden
 High Score (Dokuserie), eine Dokuserie von Netflix über die Entstehungsgeschichte von Videospielen
 Highscore Music, Verlag des Audio- und Print-Bereichs
 Hi Score Girl, eine japanische Manga-Serie von Rensuke Oshikiri